Манастир Бистрица може бити:

 Манастир Бистрица у Рашкој
 Манастир Бистрица код Софије, историјска лавра Софијске Свете Горе
 Манастир Бистрица у Влашкој
 Манастир Бистрица у Молдавији

Види још 
 Бистрица
 Бистричке бабе